Le  Championnat d'Europe féminin de volley-ball des moins de 20 ans s'est déroulé en 1996 à Ankara (Turquie).

Tour préliminaire

Composition des groupes

Poule A 

|valign="top" |

|}
|}

Poule B 

|valign="top" |

|}
|}

Tour final

Classement 9-12

Classement 5-8

Classement 1-4

Classement final 

Volley-ball en 1996
1996
Championnat d'Europe en 1996
Volley
1996 en Turquie